Тиволи може да се односи на:

 Тиволи, град у Италији.
 Тиволи (Љубљана), парк у Љубљани, у Словенији.
 Дворана Тиволи, спортска хала у Љубљани.
 Тиволи (Болоња)
 Тиволи (Сиракуза)
 Тиволи (Копенхаген)
 Стадион Нови Тиволи, стадион у Инзбруку, у Аустрији.
 -{Tivoli Software}-, софтверско одељење компаније -{IBM}-, познато по производу -{Tivoli Storage Manager}-.